Sérgio Marques ist der Name folgender Personen:

* Sérgio Marques (Politiker) (* 1957), portugiesischer Politiker (PSD)
 Sérgio Marques (Triathlet) (* 1980), portugiesischer Triathlet